Šentrupert (Braslovče), een plaats in de Sloveense gemeente Braslovče
 Šentrupert (Jugovzhodna Slovenija), een gemeente in de Sloveense regio Jugovzhodna Slovenija
 Šentrupert (Šentrupert), een plaats in de Sloveense gemeente Šentrupert
 Šentrupert (Laško), een plaats in de Sloveense gemeente Laško